Юнгвальд-Хилькевич — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Юнгвальд-Хилькевич, Георгий Эмильевич (1934—2015) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, художник, продюсер, Заслуженный деятель искусств РСФСР.
 Юнгвальд-Хилькевич, Эмиль-Ольгерд Иосифович (1897—1967) — советский оперный режиссёр, педагог, один из основоположников узбекской оперы.